BV 09 Borussia Dortmund, club de futbol de la ciutat de Dortmund (Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya).
 Black Veil Brides, banda de metalcore formada l'any 2006 a la ciutat de Cincinnati (Ohio, EUA)